Die 9. Handball-Europameisterschaft der Frauen fand vom 7. bis 19. Dezember 2010 in Dänemark und Norwegen statt. Damit wurde zum ersten Mal eine Europameisterschaft von zwei Ländern ausgetragen. Europameister wurde bereits zum vierten Mal in Folge Norwegen, die Silbermedaille ging an Schweden und Bronze holte Rumänien.

Qualifikation 

Die Qualifikationsspiele zur Europameisterschaft 2010 begannen im Oktober 2009, 29 Teams nahmen daran teil. Die Spiele wurden nach dem auf dem 9. EHF-Kongress am 26. Januar 2008 in Lillehammer beschlossenen und erstmals bei der Qualifikation zur Handball-Europameisterschaft der Männer 2010 angewendeten reformierten System ausgetragen.

Um den letzten freien Platz in der Qualifikation spielten im September 2009 die Teams von Finnland und dem Vereinigten Königreich (14:17; 23:24). Am 24. März 2009 wurden in Wien die 28 Teams (Dänemark und Norwegen waren als Veranstalter automatisch teilnahmeberechtigt) aus vier Lostöpfen, in die sie nach ihrem EHF-Ranking eingeteilt waren, auf sieben Qualifikationsgruppen gelost.

 Lostopf 1: Russland, Deutschland, Spanien, Ungarn, Frankreich, Kroatien, Rumänien
 Lostopf 2: Schweden, Mazedonien, Polen, Ukraine, Österreich, Serbien, Weißrussland
 Lostopf 3: Niederlande, Slowenien, Portugal, Türkei, Slowakei, Tschechien, Island
 Lostopf 4: Litauen, Italien, Montenegro, Schweiz, Aserbaidschan, Griechenland, Großbritannien

Die Auslosung brachte die nachfolgende Gruppenzuteilung. Die beiden besten Teams je Gruppe waren für die Europameisterschaft qualifiziert.

Teilnehmer 

Neben den jeweils beiden Gruppenbesten der sieben Qualifikationsgruppen waren die beiden Gastgeber Dänemark und Norwegen (Titelverteidiger) für die Europameisterschaft qualifiziert. Die 16 Teilnehmer wurden während der Auslosung am 5. Juni 2010 in Odense in vier Gruppen eingeteilt:

Mannschaftskader 
Zur Teilnahme an der Europameisterschaft durften die Verbände jeweils bis zu 28 Spielerinnen nominieren, aus dieser Liste mussten vor dem Turnierbeginn 16 Spielerinnen als offizieller Kader angemeldet werden; Nachrücker können während des Turniers aus dem Kreis der bis zu acht restlichen Spielerinnen benannt werden.

Norwegen 
Trainer Þórir Hergeirsson benannte Kari Aalvik Grimsbø, Mari Molid, Ida Alstad, Heidi Løke, Tonje Nøstvold, Karoline Dyhre Breivang, Gro Hammerseng, Kari Mette Johansen, Marit Malm Frafjord, Tonje Larsen, Katrine Lunde Haraldsen, Linn Jørum Sulland, Linn-Kristin Riegelhuth Koren, Nora Mørk, Tine Stange, Camilla Herrem und Stine Bredal Oftedal

Spanien 
Trainer Jorge Dueñas benannte Cristina González, Andrea Barnó, Carmen Dolores Martín, Nely Carla Alberto, Beatriz Fernández, Verónica Cuadrado, Marta Mangué, Macarena Aguilar, Nuria Benzal, Silvia Navarro, Jéssica Alonso, Elisabeth Chávez, Elisabeth Pinedo, Begoña Fernández, Vanessa Amorós und Nerea Pena

Dänemark 
Trainer Jan Pytlick benannte Mette Melgaard, Maibritt Kviesgaard, Susan Thorsgaard, Mie Augustesen, Camilla Dalby, Christina Krogshede, Karin Mortensen, Lærke Møller, Pernille Larsen, Christina Pedersen, Kamilla Kristensen, Line Jørgensen, Trine Troelsen, Ann Grete Nørgaard, Berit Kristensen und Rikke Skov.

Kroatien 
Trainer Vladimir Canjuga benannte Jelena Grubišić, Miranda Tatari, Dijana Golubić, Andrea Šerić, Anita Gaće, Nikica Pušić, Martina Pavić, Lidija Horvat, Kristina Franić, Andrea Penezić, Ivana Jelčić, Maja Zebić, Vesna Milanović-Litre, Nina Jukopila, Dina Havić und Žana Čović

Ungarn 
Trainerin Eszter Mátéfi benannte Orsolya Vérten, Zita Szucsánszki, Anikó Kovacsics, Melinda Vincze, Anita Bulath, Valéria Szabó, Orsolya Herr, Katalin Pálinger, Tímea Tóth, Piroska Szamoránsky, Anett Sopronyi, Bernadett Bódi, Klára Szekeres, Mónika Kovacsicz, Bernadett Temes und Zsuzsanna Tomori

Rumänien 
Trainer Radu Voina benannte Magdalena Paraschiv, Florina-Maria Chintoan, Roxana Han, Cristina Neagu, Aurelia Brădeanu, Ionela Stanca, Oana Manea, Ada Emilia Moldovan, Valentina Neli Ardean-Elisei, Oana Florica Șoit, Adina Laura Fiera, Maria Mihaela Tivadar, Talida Tolnai, Paula Ungureanu, Melinda Geiger und Cristina Georgiana Vărzaru.

Russland 
Trainer Jewgeni Wassiljewitsch Trefilow benannte Polina Wiktorowna Kusnezowa, Anna Alexandrowna Kotschetowa, Olga Sergejewna Lewina, Anna Sergejewna Sedoikina, Marina Wladimirowna Jarzewa, Ksenija Wladimirowna Makejewa, Marija Igorewna Sidorowa, Jekaterina Jewgenjewna Dawydenko, Jekaterina Wladimirowna Wetkowa, Wiktorija Jurjewna Schilinskaite, Oxana Igorewna Koroljowa, Emilija Chalsberijewna Turei, Tatjana Jewgenjewna Chmyrowa, Anna Sergejewna Sen, Olga Igorewna Tschernoiwanenko und Olga Anatoljewna Gorschenina

Schweden 
Trainer Per Johansson benannte Kristina Flognman, Matilda Boson, Therese Islas Helgesson, Jamina Roberts, Annika Wiel Fréden, Gabriella Kain, Cecilia Skagerstam, Linnea Torstenson, Johanna Wiberg, Isabelle Gulldén, Jessica Helleberg, Therese Wallter, Nathalie Hagman, Angelica Wallén, Sabina Jacobsen und Anna-Maria Johansson

Frankreich 
Trainer Olivier Krumbholz benannte Amélie Goudjo, Nina Kanto, Camille Ayglon, Angélique Spincer, Allison Pineau, Claudine Mendy, Delphine Carrat, Amandine Leynaud, Marie-Paule Gnabouyou, Stéphanie Ntsama-Akoa, Cléopâtre Darleux, Siraba Dembélé, Audrey Deroin, Katty Piejos, Mariama Signaté und Alexandra Lacrabère

Serbien 
Trainer Duško Milić benannte Dragica Tatalović, Suzana Ćubela, Katarina Krpez, Andrea Lekić, Dijana Števin, Marina Dmitrović, Sanja Damnjanović, Slađana Đerić, Tanja Vučković, Biljana Balac, Sanja Rajović, Slađana Pop-Lazić, Katarina Tomašević, Jelena Živković, Jelena Nišavić und Jovana Bartošić

Island 
Trainer Júlíus Jónasson benannte Karen Knútsdóttir, Arna Sif Pálsdóttir, Sigurbjörg Jóhannsdóttir, Rut Arnfjörð Jónsdóttir, Harpa Sif Eyjólfsdóttir, Rakel Dögg Bragadóttir, Rebekka Rut Skúladóttir, Solveig Lára Kjærnested, Þorgerður Anna Atladóttir, Berglind Íris Hansdóttir, Ásta Birna Gunnardóttir, Hrafnhildur Ósk Skúladóttir, Hanna Guðrún Stefánsdóttir, Íris Björk Símonardóttir, Anna Úrsúla Guðmundsdóttir und Sunna Jónsdóttir

Deutschland 
Für die Mannschaft des Deutschen Handballbundes wurden durch Bundestrainer Rainer Osmann die Spielerinnen Sabine Englert, Katja Schülke, Clara Woltering, Nadine Härdter, Isabell Klein, Grit Jurack, Saskia Lang, Franziska Mietzner, Nina Wörz, Randy Bülau, Anna Loerper, Natalie Augsburg, Sabrina Richter, Laura Steinbach, Anja Althaus und Susann Müller nominiert.

Niederlande 
Trainer Henk Groener benannte Marieke van der Wal, Ingeborg Roelofs, Laura van der Heijden, Debbie Bont, Lois Abbingh, Marcella Deen, Danick Snelder, Miranda Robben, Diane Lamein, Joyce Hilster, Willemijn Karsten, Maura Visser, Nycke Groot, Pearl van der Wissel, Angela Malestein und Debbie Klijn

Slowenien 
Trainer Ivica Rimanič benannte Branka Zec, Tea Durovič, Maja Zrnec, Ana Gros, Vesna Puš, Nina Jeriček, Špela Okleščen, Sergeja Stefanišin, Nives Ahlin, Tamara Mavsar, Teja Ferfolja, Amra Pandžič, Neli Irman, Neža Mitruševska, Sanja Gregorc und Urša Oven

Montenegro 
Trainer Dragan Adžić benannte Marina Vukčević, Radmila Miljanić, Jovanka Radičević, Marija Jovanović, Ana Radović, Anđela Bulatović, Sonja Barjaktarović, Gabriella Kindl, Maja Savić, Mirjana Milenković, Bojana Popović, Jelena Marković, Sandra Nikčević, Suzana Lazović, Majda Mehmedović und Milena Knežević

Ukraine 
Trainer Leonid Jewtuschenko benannte Maryna Wlassenko, Jana Batkowa, Anastassija Pidpalowa, Iryna Schejenko, Julija Manaharowa, Wiktorija Borschtschenko, Rehina Schymkute, Lilija Horylska, Iryna Hontscharowa, Natalija Turkalo, Olha Laiuk, Natalija Parchomenko, Olha Nikolajenko, Walerija Sorja, Julija Bachyrjewa und Olha Waschtschuk

Schiedsrichter 
Die Schiedsrichter der Europameisterschaft sind:
 Matija Gubica und Boris Milošević (Kroatien)
 Jiří Opava und Pavel Válek (Tschechien)
 Marlene Krolokke Lythje und Karina Christiansen (Dänemark)
 Martin Gjeding und Mads Hansen (Dänemark)
 Charlotte Bonaventura und Julie Bonaventura (Frankreich)
 Csaba Kékes und Pál Kékes (Ungarn)
 Slomo Cohen und Yoram Peretz (Israel)
 Zigmārs Stoļarovs und Renārs Līcis (Lettland)
 Ivan Pavićević und Miloš Ražnatović (Montenegro)
 Kjersti Arntsen und Ida Cecilie Gullaksen (Norwegen)
 Diana Carmen Florescu und Anamaria Duță (Rumänien)
 Walerija Gussewa und Stella Wartanjan (Russland)
 Peter Brunovský und Vladimír Čanda (Slowakei)

Austragungsorte 

Die Veranstaltung wurde in folgenden Hallen ausgetragen:

Vorrunde 

Innerhalb der vier Vorrundengruppen spielten die Teams je ein Spiel gegen alle anderen Gruppenmitglieder. Für die Hauptrunde qualifizierten sich die drei Gruppenbesten der vier Vorrundengruppen, also zwölf Teams.

Gruppe A 
Die Gruppe A spielte in Aalborg.

Gruppe B 
Die Gruppe B spielte in Aarhus.

Gruppe C 
Die Gruppe C spielte in Larvik.

Gruppe D 
Die Gruppe D spielte in Lillehammer.

Hauptrunde 
Die zwölf qualifizierten Teams wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die Mannschaften aus den Gruppen A und B spielten in Gruppe I, die Teams aus den Gruppen C und D traten in Gruppe II an. Innerhalb dieser Gruppen spielten die Teams nur gegen die Teams, gegen die sie in der Vorrunden noch nicht angetreten waren. Aus der Vorrunde wurden die erreichten Punkte bis auf die, die gegen den Gruppenletzten erzielt wurden, in die Hauptrunde mitgenommen.

Die beiden besten Teams der Hauptrundengruppen waren für die Halbfinalspiele qualifiziert. Die Gruppendritten spielten um die Plätze 5 und 6.

Gruppe I 
Die Gruppe I spielte in Herning.

Gruppe II 
Die Gruppe II spielte in Lillehammer.

Finalrunde 
Alle Spiele der Finalrunde fanden in Herning statt.

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Endstand 

Als Europameister 2010 ist die Mannschaft Norwegens automatisch für die Handball-Europameisterschaft der Frauen 2012 qualifiziert, ebenso Gastgeber Niederlande.

Weblinks 
 Offizielle Webseite der EHF Euro 2010
 EHF EURO 2010 auf eurohandball.com
 Spielplan auf eurohandball.com (PDF; 167 kB)

Einzelnachweise 

Europameisterschaft Frauen
2010
Europameisterschaft Frauen 2010
Europameisterschaft Frauen 2010